Die Gesunkenen – film del 1919 diretto da Fred Sauer
Die Gesunkenen – film del 1926 diretto da Rudolf Walther-Fein e Rudolf Dworsky